La designación naval Clase Queen Elizabeth puede referirse a: 

 Acorazados Clase Queen Elizabeth, clase de acorazados ingleses; en servicio entre 1913 y 1948.
 Portaaviones Clase Queen Elizabeth, clase de portaaviones ingleses construidos en el siglo XXI